El término Barksdale puede referirse a:

Bdale Garbee, especialista en computadores.
Don Barksdale (1923–1993), jugador de baloncesto estadounidense.
William Barksdale(1821–1863), congresista de Estados Unidos y general confederado durante la Guerra Civil Americana.
la base aérea Barksdale de la Fuerza Aérea estadounidense.